Apeles — pintor da Grécia Antiga
Apeles (escolástico) — escolástico e possível advogado bizantino que talvez exerceu função em Constantinopla
Apeles (gnóstico) — discípulo de Marcião, provavelmente em Roma, mas deixou os marcionitas (ou foi expulso do seu convívio)

Desambiguações de história